Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Internationaux de Strasbourg 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čínský pár Čuang Ťia-žung a Liang Čchen, jehož členky nestartovaly společně. Čuang vytvořila druhou nasazenou dvojici s Chorvatkou Darijou Jurakovou, aby v semifinále podlehly Irigoyenové s Liangovou. Spoluhráčkou Liangové se stala Argentinka María Irigoyenová, s níž odešla poražena ve finále.

Vítězem čtyřhry se stal favorizovaný, nejvýše nasazený pár 33letých Španělek Anabel Medinaové Garriguesové a Arantxy Parraové Santonjaové, který ve finále hladce zdolal argentinsko-čínské turnajové trojky Maríi Irigoyenovou a Liang Čchen výsledkem 6–2 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
 ' Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Darija Juraková (semifinále)
  María Irigoyenová /  Liang Čchen (finále)
  Kateryna Bondarenková /  Olga Savčuková (odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internationaux de Strasbourg
Tenis ve Francii v roce 2016
WTA Tour 2016